Midway School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Midway School (Utah), ID-Nr. 78002707
 Midway School (Washington), ID-Nr. 87001166